Enggano (eiland), een Indonesisch eiland in de provincie Bengkulu
 Enggano (taal), een taal gesproken in Indonesië
 Enggano (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bengkulu Utara in de Indonesische provincie Bengkulu
 Hr.Ms. Enggano (1941), een Nederlandse hulpmijnenveger van de DEFG-klasse
 Engganorat, een soort rat die voorkomt op het eiland Enggano